Hervormde kerk (Nes, Ameland)
 Sint-Johanneskerk (Nes) (Dongeradeel)